

Persone
 Georges Perec (1936-1982) – scrittore francese
 Marie-José Pérec (1968) – ex velocista francese, campionessa olimpica
 Paulette Perec (1938-2016) – bibliotecaria francese, moglie dello scrittore Georges Perec

Altro
 2817 Perec – asteroide della fascia principale